Ли Сан Хо (; род. 12 сентября 1995 года, Чонсон, Южная Корея) — южнокорейский сноубордист, выступающий в параллельных дисциплинах. Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года.

Спортивная карьера 
Ли Сан Хо начал заниматься сноубордом в начальной школе в округе Чжонсон, Республика Корея.

27 ноября 2010 года Ли Сан Хо дебютировал на международной арене на этапе Кубка Европы в Австрийском Хохфюгене, заняв 71-е место в параллельном гигантском слаломе. Удачно для Ли Сан Хо сложился сезон 2015/16. 1 победа и 3 подиума на этапах позволили ему одержать итоговую победу в кубке Европы.

На этапах Кубка мира Ли Сан Хо дебютировал 13 декабря 2013 года в Карецца, Италия, заняв 52-е место в параллельном гигантском слаломе. 5 марта 2017 на этапе Кубка мира в Кайсери, Турция Ли Сан Хо стал первым в истории корейским сноубордистом, поднявшимся на подиум. В параллельном гигантском слаломе Ли Сан Хо стал 2-м.

На чемпионате мира среди юниоров  в Вальмаленко Ли Сан Хо завоевал серебро в параллельном гигантском слаломе. В следующем году на чемпионате мира среди юниоров  в Ябули Ли Сан Хо завоевал бронзу в параллельном слаломе и стал чемпионом в параллельном гигантском слаломе. 

Лучшим результатом на чемпионатах мира по сноуборду стало 5-е место в параллельном гигантском слаломе в 2017 году в Сьерра-Неваде.

В 2018 году на Зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане Ли Сан Хо завоевал серебро в параллельном гигантском слаломе. В квалификации показал 3-е время. По пути к финалу Ли Сан Хо обыграл россиянина Дмитрия Сарсембаева, двукратных призёров Олимпийских игр Бенджамина Карла из Австрии и Жана Кошира из Словении. В финале соревнований Ли Сан Хо уступил по сумме двух заездов 0,43 секунды Невину Гальмарини из Швейцарии.

Спортивные достижения 
 Серебряный призёр Зимних Олимпийских игр (2018);
 Чемпион мира среди юниоров (2015);
 Серебряный (2014) и бронзовый (2015) призёр чемпионатов мира среди юниоров;
 Призёр этапа Кубка мира;
 Многократный победитель и призёр этапов Кубка Европы;
 Обладатель Кубка Европы сезона 2015/16
 Многократный чемпион и призёр чемпионатов Южной Кореи и Японии.

Призовые места на этапах Кубка мира

2-е место 
 5 марта 2017, Кайсери, Турция (параллельный гигантский слалом)

Примечания

Ссылки 
 
 Ли Сан Хо — на сайте МОК 

Сноубордисты Республики Корея
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2022 года